Сиркис — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:

 Сиркис, Асаф (род. 1969) — британский и израильский джазовый барабанщик.
 Сиркис, Жан-Жак (род. 1927) — французский писатель, телережиссёр, сценарист бессарабского происхождения.
 Сиркис, Израиль-Иосиф Шмерелевич (Срул-Йосеф Сиркис; 1860—1928) — еврейский писатель и драматург, купец первой гильдии, филантроп.
 Сиркис, Йоэль (известный по аббревиатуре БАХ; 1561—1640) — раввин, законоучитель, комментатор религиозных текстов.
 Сиркис, Кристоф (род. 1957) — французский музыкант (Indochine) и режиссёр, брат Стефана и Николя Сиркисов.
 Сиркис, Николя (род. 1959) — французский певец, фронтмен группы Indochine.
 Сиркис, Стефан (1959—1999) — французский музыкант (Indochine).
 Сиркис, Стив (род. 1980) — американский актёр.

См. также 
 Сиркес